Enea Bastianini (Rimini, 1997. december 30. –) olasz motorversenyző, 2021 óta versenyez a motoros világbajnokság királykategóriájában, a MotoGP-ben. Beceneve "La Bestia".

Pályafutása 
2012-ben megnyerte a Honda RS125 Trophy-t. 2013-ban a Red Bull Rookies Cup sorozat versenyzett. 2014-ben debütált a Moto3-as kategóriában a Team GO&FUN csapatában. 2015-ben a bajnokság 3. helyén végzett és San Marinóban megnyerte első Moto3-as versenyét. 2019-ben a Moto2-es kategóriába lépett fel, majd 2020-ban meg is nyerte. 2021-ben Luca Marini csapattársaként lépett fel a MotoGP-be az Avintia Esponsorama Racing csapatával. 2022-ben a szezonnyitó katari versenyt megnyerte a Gresini csapatával. Ez volt az első győzelme a királykategóriában. 2022. augusztus 26-án jelentették be, hogy 2023-ban a gyári Ducati versenyzője lesz.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

1997-ben született személyek
Olasz motorversenyzők
Riminiek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek